Дженелли - фамилия:

 Дженелли, Бонавентура (1798—1868) — немецкий художник и график. 
 Дженелли, Христиан (1763—1823) — немецкий архитектор, брат Януса Дженелли.
 Дженелли, Янус (1761—1813) — немецкий художник-пейзажист, отец Бонавентуры Дженелли.